Don Murray (musicien de jazz) (1904-1929), est un clarinettiste et saxophoniste de jazz américain.
Don Murray (acteur) (né en 1929), est un acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain.
Don Murray est un journaliste canadien.
Don Murray (1945–1996), est le batteur de The Turtles